Lions peut faire référence à :

Patronyme 

 Jacques-Louis Lions (1928-2001), un mathématicien français ;
 Pierre-Louis Lions (1956-), mathématicien, lauréat de la médaille Fields en 1994, fils de Jacques-Louis Lions.

Toponyme

Administration territoriale 
 Montreuil-aux-Lions, commune française de l'Aisne ;
 Saint-Lions, commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Saint-Maurice-des-Lions, commune française de Charente ;
 Deux-Lions, un nouveau quartier de Tours.
 Lions, village de la commune de Littenseradiel, en Frise aux Pays-Bas ;
 Église Saint-Michel-des-Lions, église de Limoges en France ;
 Lions Gate, pont suspendu qui traverse la baie Burrard en Colombie-Britannique au Canada.
 Porte des Lions, porte de la façade Est de la muraille de la vieille ville de Jérusalem
 Porte des Lions de la cité antique de Mycènes.

Hydrographie 
 Île des Lions de mer, l'une des îles de l'archipel des Malouines.

Art et culture

Sculpture 
 Daniel dans la fosse aux lions, statue en bois de la cathédrale Saint-Sauveur de Bruges, en Belgique ;
 Lions du Caire, statues dans la ville du Caire en Égypte.

Peinture 
 Daniel dans la fosse aux lions, peinture de Rubens, peinte de 1613 à 1615 ;
 La Chasse aux lions, peinture d'Eugène Delacroix, peinte en 1855.

Littérature 
 Les Lions du Panshir, roman de Ken Follett de 1995.

Cinéma 
 Daniel dans la fosse aux lions, film français de Louis Feuillade, sorti en 1908 ;
 Les lions sont lâchés, film français d'Henri Verneuil, sorti en 1961 ;
 Lions et Agneaux, film américain de Robert Redford, sorti en 2007.

Musique
Lions, album  du groupe The Black Crowes (2001).

Sport 
 Columbia Lions, club omnisports l'Université Columbia de New York, les équipes les plus fameuses étant celles de football américain et d'escrime ;
 Penn State Nittany Lions, club omnisports de l'Université d'État de Pennsylvanie, les équipes les plus fameuses étant celles de football américain, de volley-ball et d'escrime.

Baseball 
 Lions Baseball und Softball Club, club basé à Zurich en Suisse ;
 Lions de Savigny-sur-Orge, club sportif de baseball basé à Savigny-sur-Orge, dans la banlieue sud de Paris, en France ;
 Saitama Seibu Lions, club basé à Tokorozawa au Japon, surnommés les Lions ;
 Samsung Lions, club de Corée du Sud.

Football 
 BCC Lions Football Club, un club basé à Gboko au Nigéria ;
 Les Lions de la Téranga, surnom de l'équipe du Sénégal de football ;
 Les Lions de l'Atlas, surnom de l'équipe du Maroc de football ;
 Les Lions Indomptables, surnom de l'équipe du Cameroun de football.

Football américain 
 Brooklyn Lions, club  basé à Brooklyn à New York aux États-Unis, aujourd'hui disparu ;
 Lions de Bergame, club basé à Bergame en Italie ;
 New Yorker Lions, un club basé à Brunswick en Allemagne ;
 Lions de Détroit, club basé à Détroit aux États-Unis.

Football canadien 
 Lions de la Colombie-Britannique, club  de football canadien basé à Vancouver au Canada.

Handball 
 Rhein-Neckar Löwen, club de handball basé à Mannheim au Allemagne. (Löwen signifie Lions en allemand)
 OCI Limburg Lions Geleen, club de handball basé à Geleen aux Pays-Bas.
 IMO Lions, club de handball basé au Nigeria.

Hockey sur glace 
 Frankfurt Lions, club basé à Francfort-sur-le-Main en Allemagne ;
 Les Lions de Wasquehal, club de hockey sur glace basé à Wasquehal en France ;
 Lions de Washington, club basé à Washington aux États-Unis ;
 ZSC Lions, club basé à Zurich en Suisse ;
 Les Lions de Belfort, surnom de l'ASM Belfort Hockey, club français basé à Bavilliers (Territoire de Belfort) ;
 Les Lions de Lyon, surnom du Lyon Hockey Club.

Rugby à XV 
 Lions britanniques et irlandais équipe composée des meilleurs joueurs d'Angleterre, d'Écosse, du pays de Galles et d'Irlande. 
 Golden Lions, club d'Afrique du Sud (anciennement Transvaal et Gauteng Lions).
 Lions, franchise sud-africaine basée à Johannesbourg.

Autre 
 Lions Clubs, un club service internationale ;
 Lions de cannes, festival de film publicitaires à Cannes en France.

Voir aussi